Lechtenbrink ist der Familienname folgender Personen:

 Sophie Lechtenbrink (* 1992), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Volker Lechtenbrink (1944–2021), deutscher Schauspieler, Country- und Schlagersänger